

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Belp“ beginnt.

Belp 



Belpa 
 Belpaire, Alfred (1820–1893), belgischer Eisenbahningenieur, Konstrukteur des Belpaire-Stehkessel
 Belpaire, Maria (1853–1948), flämische Schriftstellerin

Belpe 
 Belperron, Suzanne (1900–1983), französische Schmuck-Designerin

Belpo 
 Belpoliti, Marco (* 1954), italienischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Journalismus-Dozent an der Università di Bergamo